Anthracoceros coronatus е вид птица от семейство Носорогови птици (Bucerotidae). Видът е почти застрашен от изчезване.

Разпространение 
Видът е разпространен в Индия и Шри Ланка.

Източници 

Anthracoceros
Фауна на Индо-Малайската област